Jan Hempel (inżynier)
 Jan Hempel (filozof)
 Jan Hempel (generał)
 Jan Hempel (skoczek do wody)